Istanza – nel diritto, l'atto giuridico con il quale un privato chiede ad un organo pubblico di avviare un procedimento
 Istanza - in ambito videoludico, indica la copia di un dungeon o altre attività creata appositamente per un giocatore o un gruppo di giocatori nel momento in cui questi vi accedono.
 Istanza – nella logica aristotelica, una premessa che ne smentisce un'altra
 Istanza – in ambito sociologico, può assumere il significato di richiesta da parte di una o più classi sociali, non necessariamente dominanti in un dato periodo, intesa come inevitabile cambiamento nel tempo, di norme sociali, comportamentali, finora esistenti, a volte attraverso conflitti, le quali, pur rimanendo latenti, sono portatrici di tali eventi.
 Istanza – nella programmazione orientata agli oggetti, un oggetto è un'istanza di una classe.
 Istanza – in informatica, una determinata esecuzione di un processo, solitamente caratterizzata da una propria configurazione. In pratica, si tratta di una specifica installazione o implementazione di un programma di sistema (task o tool). Ad esempio: istanze di backup (esecuzione diversa nel tempo di uno stesso piano di backup).
 Istanza – nel linguaggio del management, termine (mutuato da quello del gergo informatico) per designare uno stato specifico di un progetto o di un processo organizzativo o produttivo. L'istanza rappresenta la situazione (in un determinato momento) descritta dai valori di una certa combinazione di variabili, assunte come chiave per descrivere il progetto o il processo, oppure un fenomeno che cambia nel tempo (una prestazione o un risultato).

Altri progetti